Ander woord voor paard
 Reizen op Saldo (RoS)
 Ros (rivier)
 de kleur van rood haar
 
Mensen met de achternaam Ros:
 Jan Ros (1914-1992), Nederlands componist, dirigent en trompettist
 Annie Ros (1926-2013), Nederlands turnster
 Edmundo Ros (1910-2011), muzikant en bandleider uit Trinidad & Tobago
 Martin Ros, Nederlands uitgever
 Margôt Ros, Nederlands actrice, comedyschrijfster en regisseuse
 Ramón Ros, Spaans voetballer
 Julius Ros, Nederlands illustrator en auteur
 Thijs Ros, Nederlands atleet
 Javi Ros, Spaans voetballer